Государственные награды Кабардино-Балкарской Республики — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Правительством Кабардино-Балкарской Республики, согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики».

В соответствии с законом, наградами Республики являются:
 орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»;
 почётная грамота Кабардино-Балкарской Республики;
 медаль «Материнская слава»;
 почётные звания Кабардино-Балкарской Республики.

К государственным наградам Кабардино-Балкарской Республики также приравниваются почётные звания Кабардино-Балкарской АССР, почётные грамоты Президиума Верховного Совета и Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.

Кроме того, Указами Главы Кабардино-Балкарской Республики учреждаются памятные медали Кабардино-Балкарской Республики.

Награды Кабардино-Балкарской Республики предназначены для поощрения работников учреждений, организаций и предприятий Кабардино-Балкарской Республики, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также иных граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, за заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой.

Перечень наград

Орден

Медали

Почётные звания

Грамоты и благодарности

Памятные медали

Упразднённые награды

Награды города Нальчика

См. также 
 Кавалеры ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
 Почётные граждане Нальчика

Примечания 

Кабардино-Балкария

Списки наград по субъектам Российской Федерации